W4, W.4 ou W04 peut faire référence à :

Calendrier 
 W04, la quatrième semaine du calendrier.

Domaine militaire 
 Albatros W.4, un hydravion de chasse allemand ;
 HMS W4, un sous-marin  de la Royal Navy ;
 Ogive W4, une arme nucléaire américaine.

Informatique et télécommunications 
 Eutelsat W4, un satellite français.
 W4 Software S.A., éditeur de logiciel de workflow ;
 Women's Worldwide Web ou W4,  plateforme de financement participatif visant à lever des fonds pour soutenir des projets de promotion des femmes dans les pays émergents et développés.

Médecine 
 Chute, en étant porté ou soutenu par des tiers (W04), d’après la classification internationale des maladies.

Sport automobile 
 Mercedes AMG F1 W04, une formule 1 de l’écurie Mercedes Grand Prix.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres